Несколько кораблей ВМС Аргентины носили название ARA Piedra Buena (встречается также Piedrabuena), в честь Луиса Пьедрабуэны (, 1833—1883) — аргентинского военного и учёного деятеля, исследователя Патагонии.

 ARA Piedra Buena (1880) — шхуна ВМС Аргентины;
 ARA Piedra Buena — второе название канонерской лодки «Парана»;
 ARA Piedra Buena (P-36) — фрегат типа «Азопардо»;
 ARA Piedra Buena (D-29) — эскадренный миноносец типа «Аллен М. Самнер», бывший американский USS Collett (DD-730).

См. также 
 ARA (префикс)